Regionalliga Nord este o diviziune a competiției fotbalistice Regionalliga care se situează pe nivelul 4 în sistemul competițional din Germania. În competiție participă 18 cluburi din regiunile nordice ale țării.

Echipele sezonului 2010–11

Holstein Kiel
VfL Wolfsburg II
Chemnitzer FC
Hallescher FC
Hamburger SV II
1. FC Magdeburg
VFC Plauen
Hannover 96 II
VfB Lübeck
ZFC Meuselwitz
Hertha BSC II
Türkiyemspor Berlin
SV Wilhelmshaven
FC Oberneuland
Energie Cottbus II
RB Leipzig
TSV Havelse
Eintracht Braunschweig II

Echipe campioane și vicecampioane

Clasările cluburilor între 1994–2008 

Sursă: 

BL denotă cluburile care au jucat într-una dintre Bundesligi în acel sezon, fie în prima, a doua sau a treia Bundesligă (din 2008).
 RL denotă cluburile care au jucat într-o altă competiție regională (Regionalliga) în acel sezon.
Cluburile care provin din Nordrhein-Westfalen, ce nu vor mai juca în Regionalliga Nord după 2008, sunt marcate cu *.
În 1998, clubul VfL Hamburg 93 și-a retras echipa din ligă.
În 2001, cluburile FC Sachsen Leipzig și SV Wilhelmshaven nu au primit licență pentru a juca în Regionalliga.
În 2002, clubul 1. FC Magdeburg nu a primit licență pentru a juca în Regionalliga.
În 2005, clubul KFC Uerdingen nu a primit licență pentru a juca în Regionalliga.

Fotbal în Germania